Osoby o tym nazwisku:
 Karen Aslanian – ormiański zapaśnik
 Norajr Aslanian – ormiański piłkarz
 Narek Aslanian – ormiański piłkarz